William Boyd (ator), intérprete do cowboy Hopalong Cassidy no cinema
Will Boyd, ex-baixista do Evanescence
William Boyd (patologista)
William Boyd (escritor)
William C. Boyd, imunologista estadunidense
William Boyd, coronel da USAF, repreendido em 1944 por segregação racial
William Boyd, 3º Conde de Kilmarnock (falecido em 1717)
William Boyd, 4º Conde de Kilmarnock (1704-1746)
William Lemuel Boyd, músico western

Desambiguação